Лива́нов () — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Ливанов, Аристарх Евгеньевич (род. 1947) — советский и российский актёр.
 Ливанов, Борис Николаевич (1904—1972) — советский актёр.
 Ливанов, Василий Борисович (род. 1935) — советский и российский актёр.
 Ливанов, Виктор Владимирович (1943—2014) — генеральный директор, генеральный конструктор Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина.
 Ливанов, Владимир Александрович (1908—1991) — советский инженер-металлург, доктор технических наук.
 Ливанов, Дмитрий Викторович (род. 1967) — министр образования и науки Российской Федерации (2012—2016).
 Ливанов, Евгений Сергеевич (1890—1938) — советский горный инженер.
 Ливанов, Игорь Евгеньевич (род. 1953) — советский и российский актёр.



Примечания